Jarin  es un apellido ruso que pertenece a:
 Dmitri Víktorovich Jarin (n. 1968), es un exfutbolista ruso.
 Pavel Petrovich Jarin (n. 1927) es un deportista soviético
 Vladimir Yemelyanovich Jarin  ('Kharin'; 1957-2013), es un Zoólogo ruso, ictiólogo, herpetólogo, especialista en serpientes marinas.